Saint-Turien ou Saint-Thurien est un nom de chapelle, d'église ou de lieu dédié à saint Turiau.

Toponyme 

 Saint-Thurien, commune française de l'Eure
 Saint-Thurien, commune française du Finistère

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France